INTERFATEC é o nome dos Jogos Esportivos entre as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo, as FATECs, e nos anos de 2010 e 2011 foi chamado de INTERTEC . Segue com modelo de competição semelhante a outros Jogos Universitários como InterUnesp e JUCA.  Aconteceu semestralmente entre o segundo semestre de 2005 até o segundo semestre de 2007 e desde 2010 é realizado anualmente. A cada evento é escolhido uma cidade sede para a competição que é disputada preferencialmente em um fim de semana com feriado prolongado e, desde que ficou anual, é disputada no mês de outubro ou novembro. Além das competições esportivas, também são organizadas festas temáticas durante as noites para maior integração entre os alunos das unidades participantes. O evento tem potencial para se tornar um dos maiores Jogos Universitários do país, pois atualmente existem 68 unidades espalhadas em 62 municípios do estado de São Paulo , com mais de 80 mil alunos em 73 cursos de graduação tecnológica . Os jogos são organizados pela LAF, Liga Atlética das Fatecs, junto com as entidades estudantis das FATECs, principalmente as Associações Atléticas Acadêmicas (A.A.A.) . Atualmente a LAF organiza também os jogos Metropolitanos e os Festivais Intermodalidades, outras competições entre as FATECs.

História

A origem. 
Os primeiros jogos aconteceram no final do século passado, quando eram ministradas aulas de Educação Física para todos os cursos das FATECs. Os eventos eram organizados pelos próprios professores dessa disciplina, e a última competição ocorreu em 1996. As FATECs São Paulo, Santos, Taquaritinga, Americana, Jaú e Ourinhos sediaram alguns desses torneios. Os títulos desses eventos não são contabilizados por falta de fontes com os dados dos campeões .

O Primeiro Retorno – Os jogos do Século XXI 
No primeiro semestre de 2005, alunos da FATEC Botucatu e da FATEC Santos marcaram jogos amistosos na cidade de Santos durante um fim de semana. Eles discutiram sobre a volta do INTERFATEC e continuaram essa conversa no congresso do DCE UNESP-FATEC, que ocorreu no mesmo ano. No congresso os alunos da FATEC Praia Grande e da FATEC Santos decidiram voltar com o torneio, iniciando as tratativas com os alunos das outras FATECs. Os alunos de três unidades apresentaram projetos para sediar o evento: Praia Grande, Santos e Taquaritinga, mas Santos retirou seu projeto para apoiar o de Praia Grande, a qual foi escolhida. Como Praia Grande havia sediado os Jogos Regionais de 2005 , mostrou que possuía estrutura esportiva para organizar o evento fatecano. Outro ponto importante foi o fator atrativo de ser na praia. A cidade foi escolhida para essa edição de retorno do INTERFATEC, entre os dias 12 e 15 de novembro de 2005.

Os participantes ficaram hospedados na própria FATEC de Praia Grande e os jogos foram realizados em alguns ginásios da cidade, na praia e na quadra da escola que fica ao lado da faculdade. Foram disputadas provas de futsal, futebol de praia, vôlei, vôlei de areia, futevôlei, basquete, handebol, xadrez e tênis de mesa entre 19 FATECs . Ao término do torneio o título geral da competição foi divido entre as delegações de Jaú e Taquaritinga, pois ficaram empatadas em pontos . Os jogos eram organizados pelos representantes de cada delegação das FATECs, chamados de Delegados e juntos formavam a LAF, Liga Atlética das FATECs.

Primeira grande rivalidade 
O evento passou a ser realizado semestralmente e no primeiro semestre de 2006 os alunos da FATEC de Botucatu organizaram, através de uma empresa contratada, os jogos em Avaré. A edição ocorreu entre os dias 21 e 23 de abril e a Fatec São Paulo se consagrou campeã. No segundo semestre, entre os dias 12 e 15 de outubro, foi a vez de Taquaritinga sediar o evento e se consagrou a primeira FATEC bi-campeã geral do evento. No ano de 2007 os eventos ocorreram nas cidades de Americana e Indaiatuba, respectivamente entre os dias 28 de abril e 01 de maio e entre 15 e 18 de novembro . A Fatec de São Paulo ganhou o título geral nas duas competições, se tornando tri-campeã. Nessas cinco edições foi criada uma rivalidade entre as Atléticas da FATEC de Taquaritinga e de São Paulo, sempre disputando o título geral.

A Interrupção 
Em 2008 o evento estava planejado para ocorrer em Santos, mas foi cancelado por falta de inscritos, inviabilizando o financiamento dos jogos. Mesmo assim o prédio da FATEC em Santos foi liberado para que os alunos que se planejaram para o evento pudessem ficar hospedados na faculdade e aproveitar a praia. Houve muita depredação ao prédio da faculdade durante a estadia dos alunos e por isso o Centro Paula Souza (CEETEPS), autarquia do Governo do Estado de São Paulo responsável pelas FATECs , não autorizou que o evento fosse realizado novamente . No ano de 2009 iniciou as tratativas para realizar o INTERFATEC na cidade de Taquaritinga, no feriado de 21 de abril, mas acabou não se concretizando.

O Segundo Retorno – Jogos anuais e festas durante o ano 
Somente no ano de 2010 é que o evento voltou a ser disputado. Os alunos da FATEC Botucatu apresentaram a empresa Ativa, que estava organizando jogos universitários na cidade de Botucatu , para organizar um novo evento que recebeu o nome de InterTec, Jogos Universitários da Tecnologia, por causa da proibição do CEETEPS em realizar o INTERFATEC. Barra Bonita seria a cidade sede, mas foi alterada para Botucatu e os jogos foram disputados entre os dias 13 e 15 de novembro por aproximadamente 450 alunos de 20 FATECs . Em 2011 o evento seguiu os mesmos moldes do ano anterior e foi realizado em Garça entre os dias 12 e 15 de novembro  . Nesses dois anos a FATEC de São Paulo foi campeã geral se tornando penta-campeã do evento, com quatro títulos seguidos. Em 2010 a vice foi Taquaritinga, revivendo a grande rivalidade, porém em 2011 não conseguiu participar como delegação e o vice campeonato ficou com a FATEC Carapicuíba. Houve uma queda de público no evento em Garça, não atingindo o número ideal de participantes para o evento provocando um pouco de pessimismo entre os organizadores. 

Após o evento de 2010 os participantes gostaram tanto do clima dos jogos que decidiram fazer uma festa Pós INTERFATEC. A festa foi organizada pelos alunos da FATEC Jundiaí no fim de semana do dia 04 de dezembro. Em 2011 aconteceram 4 Pré INTERs: no mês de janeiro em Itanhaem organizado pelos alunos da FATEC de Praia Grande, no mês de março em Sorocaba, em maio foi em Jaú e em agosto foi a vez de Itapetininga. Nos anos seguintes foram organizados outros Prés e Pós INTERs, mantendo próximos os alunos de unidades distintas. 

Em 2012 os delegados, alunos que representam sua delegação, resolveram trocar a empresa organizadora e entrar em contato com o CEETEPS para autorizar a volta do uso do nome original, INTERFATEC. A nova empresa escolhida foi a Global Esportes , que aconselhou os delegados a criar uma Liga Atlética de todas as FATECs para uma melhor organização do evento. As reuniões para organizar os jogos com a empresa contratada eram feitas com todos os delegados que pudessem comparecer, reunindo muitas pessoas, pois a cada evento novas FATECs queriam participar, e as reuniões se tornavam mais demoradas e muitas vezes ineficientes. Os delegados acataram a sugestão e resolveram criar esse grupo centralizado e elegeram em uma reunião uma diretoria para continuar as tratativas finais do evento de 2012 com a empresa. O nome usado foi o mesmo já utilizado antigamente, LAF, Liga Atlética das Fatecs. O evento ocorreu na cidade de Rio Claro entre os dias 2 e 4 de novembro  e a FATEC de Carapicuíba encerrou a sequência de títulos da FATEC São Paulo, se tornando campeã geral. O público superou as expectativas, tendo mais de 720 participantes de 25 unidades, um recorde de participantes que durou até 2017, e mesmo com problemas de alojamento e praças esportivas o evento foi bem organizado esportivamente.

O Renascimento da LAF e a nova rivalidade confirmada  

Em janeiro de 2013 houve a assembléia geral para a fundação oficial da LAF, sendo eleita a primeira diretoria oficial, mantendo os membros provisórios de 2012. Foi escolhida uma Fênix como símbolo, em referência ao renascimento da Liga e com a recriação da LAF a organização melhorou com reuniões mais freqüentes da diretoria e com maior planejamento. Um novo regulamento esportivo foi criado e houve discussões sobre a criação de divisões pelo auto número de FATECs participantes, mas não foi aceita pela maioria dos Delegados. Foi escolhido um sistema de módulos, onde as FATECs participantes foram separadas em dois módulos, e o campeão de cada modalidade em seu módulo enfrentava o campeão do outro. O sistema tinha o objetivo de minimizar os batimentos de horários entre equipes da mesma delegação. O evento ocorreu na cidade de Itapetininga entre os dias 15 e 17 de novembro, organizada pela LAF em conjunto com uma empresa local . A FATEC de São Paulo voltou a ser campeã e Carapicuíba ficou em vice, assim reafirmando a rivalidade entre as duas unidades, que disputaram praticamente sozinhas os títulos das últimas três edições.

A Divisão em Séries e o Retorno do Título ao Interior  
Em janeiro de 2014 houve a assembléia geral da LAF, onde nenhum membro quis tentar se reeleger e uma diretoria, completamente nova, foi eleita. Durante o início de 2014 não houve reuniões entre a nova diretoria da LAF e os delegados das FATECs o que ocasionou desconfiança nos delegados. Nesse ano não teve feriados prolongados em outubro e novembro , dificultando a organização do INTERFATEC. Pela demora em definir os detalhes do evento a Atlética da FATEC São Paulo decidiu não participar dos jogos. Com a desistência da Hexacampeã e o anúncio do evento ser em Sorocaba, próximo da capital e de muitas FATECs do interior, as outras unidades sentiram que era a oportunidade de brigarem por título geral e Carapicuíba tinha grande chances de se tornar bi-campeã.

Pela primeira vez a competição foi divida em primeira divisão, chamada de Série Ouro, contendo oito FATECs, e segunda divisão, a Série Prata, com o restante das participantes. O principal objetivo foi deixar os jogos mais competitivos e adequar melhor às tabelas que a cada ano havia mais FATECs participantes. O INTERFATEC ocorreu nos dias 15 e 16 de novembro e por ter sido disputado em apenas 2 dias não foi possível ter competições de atletismo. A Atlética da FATEC Sorocaba conseguiu o título inédito da Série Ouro com 173 pontos, 64 a frente de Carapicuíba, que ficou na vice liderança, e 70 de Americana que ficou em terceira . Com o título inédito de Sorocaba, a esperança das outras unidades em também conquistar o título geral da competição nos próximos anos aumentou. O campeão da primeira edição da Série Prata foi a FATEC Ipiranga (da cidade de São Paulo). O evento teve uma boa organização esportiva, mas o público foi abaixo do esperado. Em janeiro de 2015 uma nova diretoria da LAF foi eleita mantendo-se alguns membros da diretoria anterior, inclusive o presidente.

A Liga Metropolitana e Novo número de participantes na Série Ouro.  
A nova LAF inicia o ano mais ativa e cria a Liga Metropolitana, competição disputada na Grande São Paulo entre as FATECs, principalmente entre as unidades da região, porém outras poderiam participar como a FATEC de Jundiaí, que tem participado desde a primeira edição. A organização do INTERFATEC decidiu aumentar o número de participantes da Série Ouro para doze e abriu a oportunidade das melhores colocadas na Série Prata do ano anterior, que não haviam subido para a Série Ouro, para subirem desde que assumisses o compromisso de levar mais pessoas ao evento. Como muitas sabiam que não conseguiriam levar mais pessoas preferiram continuar na Série Prata, o que abriu oportunidade para as FATECs rebaixadas, Barueri e Zona Leste (da cidade de São Paulo), e da FATEC de São Paulo (Bom Retiro), que não havia participado dos jogos de 2014, participarem da Série Ouro, o que ocasionou muita polêmica e revolta de outras Atléticas.

O INTERFATEC foi realizado na cidade de Sertãozinho , entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. Com mais tempo de competição houve a volta do atletismo, além da inclusão do futebol de campo e do tênis de quadra. Atendendo as expectativas, o evento foi muito disputado, havendo quatro FATECs brigando pelo título, ponto a ponto: São Paulo, Carapicuíba, Sorocaba e Barueri. A Atlética da FATEC de São Paulo conseguiu seu sétimo título geral conquistando 167 pontos, Carapicuíba novamente foi vice campeã com 158 pontos e Sorocaba terminou em terceiro com 152 pontos, sendo o ano com a disputa mais acirrada desde a volta dos jogos . A campeã da Série Prata foi a FATEC de Jaú, a segunda colocada foi a FATEC de Santos e a terceira foi a FATEC Praia Grande. Jaú se tornou a primeira delegação em possuir título da série principal e da divisão de acesso.

Os Festivais Intermodalidades e de volta a Itapetininga  
Na nova eleição da LAF, a diretoria manteve alguns membros enquanto outros foram renovados novamente. A nova diretoria aperfeiçoou a Liga Metropolitana e também criou o Festival Intermodalidades, que são competições como o INTERFATEC, mas disputado em apenas um fim de semana, com menos participantes e menos modalidades. O intuito foi tentar deixar os times das FATECs de todo o estado ativos durante o ano todo, se preparando para o evento principal que é o INTERFATEC. A primeira edição do Festival ocorreu em Praia Grande, nos dias 12 e 13 de março e a Atlética de Santos conseguiu o título geral da competição. Nos dias 21 e 22 de maio aconteceu a segunda edição do Festival, dessa vez na cidade de Americana. A Atlética da FATEC Piracicaba se consagrou campeã geral nessa edição .

O INTERFATEC voltou a ser disputado na cidade de Itapetininga, do dia 11 ao dia 15 de novembro de 2016 . Foi gerada uma expectativa de uma competição mais acirrada, pois além das 4 FATECs que disputaram a ponta da Série Ouro em 2015, era esperado outras viessem fortes para a disputa como: FATEC Santos, por ter subido bem da Série Prata e ter conquistado o primeiro Festival Intermodalidades, a FATEC de Piracicaba como surpresa, após o título do segundo Festival Intermodalidades, a tradicional FATEC de Jaú, campeã da última Série Prata e da primeira edição do INTERFATEC, e ainda a FATEC da casa, Itapetininga, que desde sua estréia na competição esteve entre as cinco melhores e em casa esperavam times mais fortes do que o comum, como fez Sorocaba em 2014. Ao final da competição a FATEC de Carapicuíba consagrou-se bi-campeã deixando em segundo a FATEC de São Paulo (Bom Retiro) e em terceiro a FATEC de Itapetininga. A FATEC de Osasco conseguiu o acesso a Série Ouro com o título da Série Prata e a vice campeã foi a FATEC de Jundiaí.

Novas campeãs 
O ano de 2017 inicia com uma nova diretoria da LAF eleita. Mais uma edição da Liga Metropolitana foi organizada e o terceiro Festival Intermodalidades aconteceu nos dias 29 e 30 de julho na cidade de Sorocaba e a FATEC local mais uma vez mostrou sua força em casa levando o título geral da competição , se tornando assim a única FATEC que obteve tanto o título geral da Série Ouro como do Festival Intermodalidade. A novidade do ano foi a criação de mais uma competição,  o torneio de Futsal Sports.Pan LAF, realizado no segundo semestre entre equipes masculinas e femininas. O INTERFATEC foi realizado na cidade de Itu, entre os dias 2 e 5 de novembro . A Série Ouro voltou a ser disputada apenas por oito delegações. A delegação de Barueri se torna campeã da série Ouro pela primeira vez deixando em segunda Sorocaba e terceira Carapicuíba.  A campeã da série Prata foi a dona da casa, Itu, e junto com ela subiu para a série principal a Fatec de Guarulhos. Tatuapé e Itapetininga foram as delegações que caíram para a Prata. Nos últimos quatro anos de disputa houveram 8 diferentes campeãs somando a Série Ouro com a Prata, sendo que 5 delas foram o primeiro título geral. Isso mostra que a disputa para o título geral tem ficado cada vez mais acirrada.

Boa parte da diretoria da LAF se manteve em 2018, porém durante o ano a gestão entregou a diretoria e os delegados elegeram uma nova diretoria. Itu foi novamente escolhida como cidade para o evento no ano de 2018 . A cidade junto com Itapetininga são as que mais sediaram o evento, sendo duas edições para cada. Com o título da Série Prata de 2017 a FATEC sede disputou a Série Ouro em 2018. Foi a terceira vez que isso ocorre desde a criação das séries, sendo as outras vezes em 2014 e 2016, em Sorocaba e Itapetininga, respectivamente. Com a desistência da delegação de Carapicuíba, Tatuapé voltou para a Série Ouro. O título da Série Ouro foi disputado principalmente por três delegações e Barueri conseguiu o bi campeonato por dois pontos de diferença da segunda colocada, São Paulo. Em terceiro ficou Sorocaba e as duas delegações que caíram para a Série Prata foram Santos e Osasco. Barueri se torna a quarta FATEC que conseguiu mais de um título na divisão principal. Já na Série Prata Itapetinga consegue o título inédito com 57 pontos a frente da segunda colocada Jundiaí. Jaú novamente ficou com a terceira posição, permanecendo mais um ano na Série Prata. Pelo quinto ano consecutivo o campeão da Série Prata foi inédito.

Em 2019 o Evento foi realizado pela primeira vez na cidade de Santa Rita do Passa Quatro  por uma nova diretoria da LAF. A delegação de São Paulo ganhou seu oitavo título da Série Ouro, assim se isolando ainda mais como a maior detentora de títulos da Série Ouro. A segunda e terceira colocação ficaram com as delegações de Barueri e Itapetininga respectivamente. Com o título da Série Prata a delegação de Ipiranga se tornou a primeira a ter dois títulos dessa divisão. A outra delegação que obteve o acesso a Série Ouro foi a de Osasco. As delegações de Sorocaba e Itu foram as que caíram para a Série Prata.

Organização  
O evento é organizado pela LAF, Liga Atlética das Fatecs, em conjunto com os alunos das FATECs, sendo representados pelas entidades estudantis, principalmente as Associações Atléticas Acadêmicas (A.A.A.) . Outras unidades estudantis também presentes são os Diretórios Acadêmicos (D.A.) e os Centros Adadêmicos (C.A.). No início do ano, a diretoria eleita da LAF abre o cadastro dos representantes de cada unidade. Cada FATEC, por meio de sua entidade estudantil, indica três representantes, que são chamados de Delegados, sendo um titular e dois suplentes. Caso a FATEC não possua nenhuma entidade representativa na unidade, os alunos podem criar uma votação interna para eleger três interessados que serão indicados para ser os Delegados da unidade.

Durante o ano acontecem reuniões entre os membros da diretoria da LAF para a organização do INTERFATEC e também das outras competições, como a Liga Metropolitana e os Festivais Intermodalidades. Também acontecem reuniões da Diretoria com os Delegados. As reuniões podem ser presenciais ou via programas de comunicação por internet e além das reuniões, os organizadores mantém contato o ano todo por e-mails, mensagens via aplicativos e grupos em redes sociais. A LAF e os Delegados fazem orçamentos de empresas que organizam jogos e festas para escolherem a melhor proposta para o INTERFATEC e tentam até o meio do ano anunciar o evento com a definição da empresa organizadora, cidade sede e atrações das festas. Também é discutido, nas reuniões, mudanças de regulamentos e inclusão ou retirada de modalidades.

Modalidades 
Atualmente são disputadas 10 modalidades esportivas, sendo 9 divididas em masculinas e femininas, e o xadrez é disputado como absoluto. As modalidades com divisão entre masculino e feminino são: atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, tênis de mesa, truco, vôlei e vôlei de praia. O atletismo masculino conta com as provas de 100m, 400m, 800m, 5000m e revezamento 4x100m rasos. Já a categoria feminina conta com as provas de 100m, 400m, 800m e revezamento 4x100m rasos. A natação masculina conta com as provas de 4x50m livre, 50m borboleta, 50m costas, 50m livre, 50m, peito e 4x50m medley. A categoria feminina conta com 4x25m livre, 25m borboleta, 25m costas, 25m livre, 25m peito e 4x25m medley.

Para o quadro geral de pontuação o primeiro colocado na modalidade ganha 13 pontos, o segundo recebe 9, e os seguintes recebem 7, 5, 3, 2 e 1, para o sétimo colocado. Nas modalidades com disputa eliminatória, o terceiro lugar é a equipe que perde nas semi-finais para a equipe que se torna campeã. A mesma lógica é usada para definir do 5º ao 7º lugar. Para o atletismo masculino é feito um quadro geral próprio com suas provas e ao final de todas as provas a delegação com melhor pontuação nesse quadro próprio recebe os 13 pontos para o quadro geral do INTERFATEC, o segunda delegação melhor pontuada recebe 9 pontos e assim por diante. A mesma lógica é feita com o atletismo feminino, a natação masculina e a natação feminina.

Títulos

Por edições 

Observação: (1º s.) = 1º semestre e (2º s.) = 2º semestre.

Por delegação

Série Ouro - 1ª Divisão 

* O título geral de 2005 foi dividido entre as delegações de Jaú e Taquaritinga.

Série Prata - 2ª Divisão

Edições

I INTERFATEC - PRAIA GRANDE 2005 (2º semestre) 
O Evento foi realizado na cidade de Praia Grande entre os dias 12 e 15 de novembro. Foram disputadas provas de futsal, futebol de praia, vôlei, vôlei de areia, futevôlei, basquete, handebol, xadrez e tênis de mesa entre 19 FATECs.

As delegações de Jaú e de Taquaritinga empataram em pontos e dividiram o título geral.

II INTERFATEC - AVARÉ 2006 (1º semestre) 
O Evento foi realizado na cidade de Avaré entre os dias 21 e 23 de abril.

A delegação da FATEC São Paulo conseguiu o título geral.

III INTERFATEC - TAQUARITINGA 2006 (2º semestre) 
O Evento foi realizado na cidade de Taquaritinga entre os dias 15 e 18 de novembro.

A delegação da FATEC Taquaritinga foi campeã geral.

IV INTERFATEC - AMERICANA 2007 (1º semestre) 
O Evento foi realizado na cidade de Americana entre os dias 28 de abril e 01 de maio.

A delegação da FATEC São Paulo foi campeã geral.

V INTERFATEC - INDAIATUBA 2007 (2º semestre) 
O Evento foi realizado na cidade de Indaiatuba entre os dias 15 e 18 de novembro.

A delegação da FATEC São Paulo foi campeã geral.

VI INTERFATEC - BOTUCATU 2010 (INTERTEC) 
Durante o ano de 2008 houve o planejamento para ocorrer o VI INTERFATEC na cidade de Santos, porém o evento esportivo não ocorreu e após alguns problemas com as dependências da FATEC de Santos o CEETEPS não apoiou mais o evento INTERFATEC.

Apenas em 2010 o evento voltou a ser organizado e usou o nome de INTERTEC, para não ter problemas com o CEETEPS.

O Evento foi realizado na cidade de Botucatu entre os dias 13 e 15 de novembro. Participaram mais de 400 alunos de 20 diferentes campus.

A delegação da FATEC São Paulo foi campeã e a de Taquaritinga ficou em segundo.

VII INTERFATEC - GARÇA 2011 (INTERTEC) 
O Evento foi realizado na cidade de Garça e novamente com o nome de INTERTEC. Ocorreu entre os dias 12 e 15 de novembro.

A delegação da FATEC São Paulo foi campeã e a de Carapicuíba ficou em segundo.

VIII INTERFATEC - RIO CLARO 2012 
O Evento foi realizado na cidade de Rio Claro. Após conversa com o CEETEPS o evento foi autorizado novamente a usar o nome de INTERFATEC.

A delegação de Guarulhos foi desclassificada por invadir uma piscina, o que fez com que a prefeitura tirasse a disponibilidade de uma das praças esportivas aos jogos.

Houve muitos WO's, principalmente no primeiro dia por causa de problemas com alojamentos. Os delegados então resolveram não punir as delegações que levaram WO.

As modalidades disputadas foram:Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF) e vôlei masculino (VM).

Pontuação Geral

IX INTERFATEC - ITAPETININGA 2013 
O Evento foi realizado na cidade de Itapetininga. Essa foi a última edição em que todas as delegações disputavam uma única divisão. Houve a proposta de divisão, mas por resistência dos Delegados não houve a adoção. Para minimizar a dificuldade de não chocar horários de uma mesma delegação, foi adotado um sistema de módulos. Foram dois módulos, onde cada delegação disputaria seus jogos apenas com as delegações do mesmo módulo e as finais seriam disputadas entre os times campeões de cada módulo.

Essa edição contou com a volta da modalidade de vôlei de areia, que já havia sido disputada nas edições anteriores à 2008. Outra modalidade que tentou implementar, mas que não fez sucesso, foi o tênis de mesa de duplas.

As modalidades disputadas foram:Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), tênis de mesa de duplas feminino (TDF), tênis de mesa de dupla masculino (TDM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral

X INTERFATEC - SOROCABA 2014 
Pela primeira vez o evento esportivo foi dividido em duas divisões: Série Ouro com as principais delegações e a Série Prata com as restantes. Para decidir as delegações participantes na divisão principal foram utilizadas as pontuações obtidas nas duas últimas edições, sem levar em consideração as punições e WO. O Evento foi realizado na cidade de Sorocaba.

Ao fim do evento as delegações de Tatuapé e Ipiranga tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Praia Grande e Barueri caíram para a Série Prata.

As modalidades disputadas nas duas divisões foram: Basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

Campeã: Ipiranga

Vice campeã: Tatuapé

XI INTERFATEC - SERTÃOZINHO 2015 
O Evento foi realizado na cidade de Sertãozinho e houve a disputa de duas divisões, sendo a Série Ouro a principal e Série Prata a de acesso. A delegação da Fatec São Paulo volta a participar do evento e consegue articular com as outras delegações para que se aumentem o número de participantes na Série Ouro e assim conseguindo voltar direto para a divisão principal, sem ter que passar pela divisão de acesso. Com o aumento do número de 8 para 12 na Série Ouro, a delegação de Barueri (que havia caído no ano anterior) e as delegações de Zona Leste e Bauru (que não haviam conseguido o acesso) também se beneficiam e participam da divisão principal do evento.

Ao fim do evento as delegações de Jaú e Santos tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Ipiranga e Americana caíram para a Série Prata.

Foram adicionadas novas modalidades, Futebol de campo masculino e Tênis masculino e feminino, mas que não fizeram muito sucesso, pois foram descontinuadas nas próximas edições. As modalidades disputadas nas duas divisões foram: Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futebol de campo masculino (FCM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis feminino (TF), tênis masculino (TM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

Campeã: Jaú

Vice campeã: Santos

XII INTERFATEC - ITAPETININGA 2016 
O Evento foi realizado na cidade de Itapetininga e houve a disputa de duas divisões, sendo a Série Ouro a principal e Série Prata a de acesso. Com a desistência da delegação de Bauru em disputar a Série Ouro a delegação de Ipiranga disputou essa divisão.

Ao fim do evento as delegações de Osasco e Jundiaí tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Piracicaba, Ipiranga, Jaú e São José do Rio Preto caíram para a Série Prata, pois para o próximo ano seria diminuído o número de 12 para 10 de delegações na Série Ouro.

As modalidades disputadas nas duas divisões foram: Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA). NA Série Prata não foram disputadas as modalidades de basquete feminino (BF) e de handebol feminino (HF) .

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

XIII INTERFATEC - ITU 2017 
O Evento foi realizado na cidade de Itu e houve a disputa de duas divisões, sendo a Série Ouro a principal e Série Prata a de acesso. Com a desistência de participação do evento da delegação de Zona Leste e a desistência de acesso da delegação de Jundiaí, a Série Ouro voltou a ter apenas 8 delegações. Ao fim do evento as delegações de Itu e de Guarulhos tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Tatuapé e Itapetininga caíram para a Série Prata.

As modalidades disputadas nas duas divisões foram: Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

XIV INTERFATEC - ITU 2018 
O Evento foi realizado novamente na cidade de Itu e houve a disputa de duas divisões, sendo a Série Ouro a principal e Série Prata a de acesso. Com a desistência da delegação de Carapicuíba sobrou uma vaga na Série Ouro que foi ocupada pela delegação de Tatuapé.

Ao fim do evento as delegações de Itapetininga e de Jundiaí tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Osasco e Santos caíram para a Série Prata.

As modalidades disputadas nas duas divisões foram: Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

XV INTERFATEC - SANTA RITA DO PASSA QUATRO 2019 
O Evento foi realizado na cidade de Santa Rita do Passa Quatro . Ao fim do evento as delegações de Ipiranga e de Osasco tiveram o direito ao acesso à Série Ouro da edição seguinte, enquanto as delegações de Sorocaba e Itu caíram para a Série Prata. A delegação de São Paulo ganhou seu oitavo título da Série Ouro e a delegação de Ipiranga conseguiu o seu segundo título da Série Prata.

As modalidades disputadas nas duas divisões foram : Atletismo feminino (AF), atletismo masculino (AM), basquete feminino (BF), basquete masculino (BM), futsal feminino (FF), futsal masculino (FM), handebol feminino (HF),  handebol masculino (HM), natação feminino (NF), natação masculino (NM), tênis de mesa feminino (TMF), tênis de mesa masculino (TMM), truco feminino (TRF), truco masculino (TRM), vôlei feminino (VF), vôlei masculino (VM), vôlei de praia feminino (VPF), vôlei de praia masculino (VPM) e xadrez absoluto (XA).

Pontuação Geral 

Série Ouro

Série Prata

Estatísticas e Recordes 
A delegação da FATEC de São Paulo é a maior campeã da Série Ouro com um total de 8 títulos.

A delegação da FATEC de Ipiranga é a maior campeã da Série Prata com um total de 2 títulos.

A delegação da FATEC de Carapicuíba é a que tem mais vice registrados, 4 no total.

A delegação da FATEC de São Paulo é a que obteve a maior sequência de títulos, 4, sendo entre a edição IV até a VII

Taquaritinga e Sorocaba são as duas delegações que conseguiram o título da divisão principal em suas cidades.

A delegação da FATEC de Itu é a única que venceu a Série Prata em sua cidade.

A delegação da FATEC de Sorocaba é a única que tem o título da Série Ouro do INTERFATEC e o título de um Festival Intermodalidades.

A delegação da FATEC de Jaú é a única que tem o título da Série Ouro e da Série Prata do INTERFATEC.

As cidades de Itapetininga e Itu são as que mais sediaram o evento, com duas edições cada.

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo
Competições desportivas